Close to Me – singolo dei The Cure del 1985
 Close to Me – singolo dei G-Unit del 2008
 Close to Me – traccia dell'album Alien di Giovanni Allevi del 2010
 Close to Me – singolo di Benny Benassi featuring Gary Go del 2011
 Close to Me – singolo di Ellie Goulding e Diplo con Swae Lee del 2018